Володи́мир Григо́рович Онища́к  — прапорщик Збройних сил України, 95-а окрема аеромобільна бригада.

Життєпис 

Народився 5 квітня 1967 у Гірнику (Червоноградська міська рада) Львівська область.

Навчався у Червоноградському гірничо–будівельному ліцеї за професією “Електрослюсар підземний”

До мобілізації працював на шахті ДП «Львіввугілля».

Командир бойової машини-командир відділення 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади (Бахмут). Служив майже рік, готувався до демобілізації.

5 квітня 2016 року помер від інфаркту під час несення служби поблизу міста Золоте (Попаснянський район Луганська область). Напередодні, 4 квітня, взводно-опорний пункт витримав масований обстріл з боку бойовиків.

Похований на кладовищі села Сілець. Залишилися дружина та двоє дітей.

Джерела 
 Онищак Володимир Григорович 
 Володимир Онищак
 Володимир Онищак 

Українські воїни, загиблі у російсько-українській війні (з 2014)